AJ Leitch-Smith – calciatore inglese
 Archibald Leitch – architetto britannico
 Barry Leitch – compositore scozzese naturalizzato statunitense
 Chris Leitch – ex calciatore statunitense
 David Leitch – stuntman, attore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Donovan Phillips Leitch, noto come Donovan – cantautore e musicista britannico
 Ione Skye Leitch – attrice britannica